Ballod ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Ballod (1864–1931), lettischer Nationalökonom und Statistiker
 Matthias Ballod (* 1966), deutscher Sprachwissenschaftler
 Valentina Ballod (* 1937), sowjetische Hochspringerin

Siehe auch:
 Ballot